Billy the Kid steht für:

 Billy the Kid (1859–1881), US-amerikanischer Serienmörder und Westernheld

Werke:
 Billy the Kid, Originaltitel von Geächtet, gefürchtet, geliebt – Billy the Kid, US-amerikanischer Spielfilm von King Vidor (1930)
 Billy the Kid, Originaltitel von Der letzte Bandit, US-amerikanischer Spielfilm von David Miller (1941)
 Billy the Kid (Comic), Comic aus der Lucky-Luke-Reihe (1961)
 Billy the Kid (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2022)